Momento da meiose em que os cromossomos homólogos se juntam formando pares, os integrantes desses são chamados de cromátides - homólogas . Quando acontece o emparelhamento de cromossomos, ou sinapse, os cromossomos formam um bivalente. 

O zigoteno é uma subdivisão da prófase I que se dá após o leptóteno. No final desta subdivisão, segue-se de imediato o paquiteno.

Biologia celular